

Patronyme
 Ryszard Kukliński, (1930-2004), est un colonel de l'armée de la République populaire de Pologne.
 Richard Kuklinski, (1935-2006) aussi connu sous le nom de "Ice Man" était un criminel et tueur à gages américain. 

Homonymie
Homonymie de patronyme